Cassen, une commune des Landes en Nouvelle-Aquitaine.
 Cassen (1928-1991), artiste catalan.
 Bernard Cassen (1937), journaliste français.
 Pierre Cassen (vers 1727-1767), avocat au Conseil du roi.
 Pierre Cassen (1953), fondateur de Riposte laïque

Homonymie de patronyme